Incino può riferirsi a:

 Incino – frazione geografica del comune italiano di Erba, in provincia di Como.
 Pieve di Incino o pieve di Sant'Eufemia di Incino era il nome di un'antica pieve dell'arcidiocesi di Milano. 
Incino (di Arsiè) – è il nome di una frazione del comune di Arsiè nella provincia di Belluno.